Gary Stewart (countrymuzikant) (1944-2003), een Amerikaanse countrymuzikant
 Gary Stewart (muziekbestuurder) (1957-2019), een Amerikaanse muziekbestuurder